Erik Moberg kan syfta på bland andra:

* Erik Moberg (kirurg) (född 1905), svensk kirurg
 Erik Moberg (konsult)  (född 1937), svensk konsult
 Erik Moberg (fotbollsspelare) (född 1986), svensk fotbollsspelare